Есаково — деревня в Ряжском районе Рязанской области, существовавшая предположительно со времени татаро-монгольского ига. Происхождение названия деревни предположительно связано с фамилией рязанского дворянского рода, которой она принадлежала; фамилия, в свою очередь, представляет собой измененную фамилию Исаков. В начале XX в. деревня насчитывала около двух десятков дворов. С началом коллективизации многие семьи были вынуждены уехать; ряд семей осел в Сергиевом Посаде Московской области. Последние дома опустели в начале 2000-х гг.; сейчас осталось только урочище.
Недалеко от деревни протекает река Ранова.

Население

Примечания

Ссылки 
 Деревня Есаково на Публичной кадастровой карте

Населённые пункты Ряжского района